Мо́ника Хо́йниш-Старенга (; ) — польская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в масс-старте, чемпионка Европы 2013 года в гонке преследования, двукратная серебряная призёрка Универсиады 2013 года в спринте и гонке преследования, чемпионка мира по летнему биатлону 2011 года в гонке преследования, многократная призёрка летних чемпионатов мира.

Биография 
Дебютировала в национальной сборной на чемпионате мира 2007 года, а постоянным членом команды стала в декабре 2010-го. На первенстве мира 2013 в Нове-Место на Мораве, Хойниш выиграла бронзовую медаль в масс-старте. В 2014 году она участвовала в Олимпийских играх в Сочи, где его лучшим результатом было пятое место в масс-старте.

Среди других достижений Хойниш — медали Чемпионата Европы (одно золото), Универсиады в Трентино и успехи в летнем биатлоне.

Многолетний тренер — Адам Колоджейчик.

В 2019 году вышла замуж за лыжника Мацея Старенгу.

Результаты выступлений в Кубке мира 
На первом этапе Кубка мира 2018/19, в словенской Поклюке, в индивидуальной гонке, Моника сумела добраться до подиума (2-е место). Её отставание от победительницы Юлии Джимы, составило всего 5,9 секунды. Гонку польская биатлонистка провела с одним промахом на последнем огневом рубеже.

Общий зачёт Кубка мира

Кубок мира

Примечания

Ссылки 
 Результаты выступлений на КМ

Биатлонисты Польши
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону